Demokraatti kan avse:

Demokraatti, en finländsk socialdemokratisk tidning
Demokraatti (Sverige), en finskspråkig tidning som 1973–1996 utgavs i Sverige av Landsorganisationen och Socialdemokraterna
Ett äldre namn på den numera upphörda Turun Päivälehti i Åbo